Meme eller Memé kan syfta på:

 Meme – något som uppnår stor popularitet och igenkänning på kort tid enbart via internet, se Internetfenomen
 Meme – engelska för en ur kulturarvet utbruten enhet, idé som korsbefruktas och kopieras, analogt med biologins gen, se mem

Geografi

Kamerun 

 Meme Division, departement, Sydvästra regionen,

Se även
 Memetik
 Mem (olika betydelser)

Robotskapade Kamerunförgreningar